Ростоши — сезонная река в России, протекает в Нефтегорском районе Самарской области. Левый приток реки Самары.

География 
Река берёт начало у села Филипповка. Течёт на северо по открытой местности. В среднем течении на реке образован пруд. Правый приток — река в овраге Ельцов. Устье реки находится восточнее села Бариновка в 111 км по левому берегу реки Самара, к западу от села Бариновка. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Самара от водомерного поста у села Елшанка до города Самара (выше города), без реки Большой Кинель, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского вдхр. до впадения в Каспий.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 11010001112112100007606
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 112100760
 Код бассейна — 11.01.00.011
 Номер тома по ГИ — 12
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Самары (приток Волги)
Реки Нефтегорского района